Allonne (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Allonne (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes